Венгрия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в четырнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 9 спортсменов (7 мужчин, 2 женщины), которые выступили в соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту, горнолыжному спорту и биатлону.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1984
Страны на зимних Олимпийских играх 1984 года